San Vito – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Sardynia, w prowincji Sud Sardynia
 San Vito (Kostaryka) – miasto w Kostaryce, w prowincji Puntarenas
 San Vito Lo Capo – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Sycylia, w prowincji Trapani
 San Vito Chietino – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Abruzja, w prowincji Chieti
 San Vito sullo Ionio – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Kalabria, w prowincji Catanzaro
 San Vito Romano – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lacjum, w prowincji Rzym
 San Vito al Torre – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Friuli-Wenecja Julijska, w prowincji Udine
 San Vito di Fagagna – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Friuli-Wenecja Julijska, w prowincji Udine